Neuhornbach bezeichnete geographische Objekte in der Pfalz:
 Neuhornbach, der Name der südwestpfälzischen Gemeinde Hornbach im 19. Jahrhundert
 Kanton Neuhornbach, ein bayerischer Kanton; siehe Landkommissariat Zweibrücken#Kanton Neuhornbach